Leptaulus är ett släkte av järneksväxter. Leptaulus ingår i familjen Cardiopteridaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Järneksordningen
Leptaulus